Ammermann ist der Familienname folgender Personen:
 Max Ammermann (1878–??), deutscher Ruderer
 Norbert Ammermann (* 1956), deutscher evangelischer Theologe 
 Otto Ammermann (* 1932), deutscher Vielseitigkeitsreiter

Siehe auch:
 Ammerman